

Patronymie 

 Alfred Polgar (1873-1955), journaliste autrichien.
 François Polgár (1946-), chef de chœur français.
 Les sœurs Polgár :
 Judit Polgár (1976-), joueuse d'échecs hongroise.
 Susan Polgar (1969-), joueuse d'échecs hongroise.
 Zsófia Polgár (1974-), joueuse d'échecs hongroise.
  :
 László Polgár (1946-), enseignant d'échecs hongrois, père des trois précédentes.
 László Polgár (1947-2010), chanteur d'opéra hongrois.

Toponyme 

 Polgár, commune hongroise du comitat de Hajdú-Bihar.